Travolta ist der Familienname folgender Personen:
 Ellen Travolta (* 1939), US-amerikanische Schauspielerin
 Joey Travolta (* 1950), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur und Sänger
 John Travolta (* 1954), US-amerikanischer Schauspieler, Sänger, Tänzer, Produzent und Autor
 Margaret Travolta, US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Travolta-Kleid, Kleid von Diana, Princess of Wales